Бьярни Бенедиктссон (; род. , , Исландия) — исландский политический и государственный деятель. Лидер Партии независимости. Министр финансов и экономики Исландии с 30 ноября 2017 года. В прошлом — премьер-министр Исландии с 11 января по 30 ноября 2017 года, министр финансов и экономики Исландии (2013—2017).

Биография 
Родился 26 января 1970 года в Рейкьявике. Премьер-министр Исландии, которого также звали Бьярни Бенедиктссон, был его двоюродным дедом.

В 1989 году окончил гимназию в Рейкьявике. В 1995 году получил образование на юридическом факультете Исландского университета. В 1995—1996 годах стажировался в Германии, а в 1997 году — в США. Получил степень магистра права на юридическом факультете Университета Майами.

В 1995 году был окружным комиссаром в Кеблавике, в 1997—1999 годах — юрисконсультом транспортной компании Eimskip, в 1999—2003 годах — поверенным в юридической фирме Lex.

Депутат альтинга с 2003 года от Северо-западного избирательного округа. В 2003—2007 годах возглавлял комитет по общим вопросам, а в 2007—2009 годах — комитет по иностранным делам.

В марте 2009 возглавил консервативную Партию независимости, сменив Гейра Хаарде. Под его руководством партия выиграла выборы в парламент, состоявшиеся 27 апреля 2013 года, и досрочные выборы в парламент 2016 года. На досрочных выборах в парламент 2017 года партия потеряла 5 мест в парламенте.

При формировании нового коалиционного кабинета Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона (Прогрессивная партия) 23 мая 2013 года получил портфель министра финансов и экономики Исландии.

2 ноября 2016 года президент Исландии дал ему мандат на формирование правительства. Однако переговоры о формировании коалиции не дали результата и были прекращены. Во второй половине декабря вновь получил мандат на формирование правительства. С 11 января по 30 ноября 2017 года являлся премьер-министром Исландии. Одним из его главных решений на этом посту была приостановка вступления Исландии в Евросоюз. 15 сентября партия «Светлое будущее» вышла из коалиции на фоне скандала, связанного с принятой в Исландии процедурой «восстановления чести». Она заключается в том, что лицо, отбывшее наказание за тяжкое преступление, может вернуться к нормальной жизни и получить работу, если кто-либо из его близкого окружения поручится за него, написав так называемое рекомендательное письмо. Отец премьера Бенедикт Свейнссон написал рекомендательное письмо в отношении осужденного за педофилию, что получило огласку летом 2017 года и вызвало возмущение в обществе. 16 сентября президент Исландии принял отставку премьер-министра.

30 ноября 2017 года получил портфель министра финансов и экономики Исландии в первом кабинете Катрин Якобсдоуттир. Сохранил пост во втором кабинете Катрин Якобсдоуттир, сформированном 28 ноября 2021 года.

Личная жизнь 
Женат на Торе Маргрет Бальдвинсдоттир (Þóra Margrét Baldvinsdóttir), с которой познакомился ещё в школе. Имеет четырёх детей: трёх дочерей и сына.

Хобби: футбол и рыбалка.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Бенедиктссона

Премьер-министры, вступившие в должность в 2017 году
Министры финансов Исландии
Политики XXI века
Правители XXI века
Правители Европы XXI века